Yuan se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chongxi Yuan
 De-Cheng Yuan
 Feng Yuan
 Xiang-Qun Yuan